In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Freiburg im Breisgau aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen ab 1999 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Ortschaftsratswahlen ab 1999.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: B’90/Grüne
 ÖDP: Ökologisch-Demokratische Partei
 in Lehen: SPD/UB
 im Munzingen: SPD/U
 in Opfingen bis 2004: SPD/UBB
 in Tiengen: SPD/UBB
 PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 REP: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 ABT: Aktive Bürger Tiengen
 BBW: Bürgerbewegung für Waltershofen
 BfF: Bürger für Freiburg
 BfM: Bürger für Munzingen
 BfO: Bürger für Opfingen
 BfT: Bürger für Tengen
 BLF: Bunte Liste Freiburg
 BLO: Bündnis Lebenswertes Opfingen
 F (FRAUEN): Frauen
 FBV: Freie Bürgervereinigung Lehen
 FFR: Für Freiburg – Politik aus christlicher Verantwortung
 FL: Freiburg Lebenswert
 FoE: Forum Ebnet
 FOM:
 FW: Freie Wähler
 bis 2004: FWV
 FWB: Freier Wählerbund Lehen
 FWE: Freie Wähler Ebnet
 FWGH: Freie Wählergruppe Hochdorf
 FWGK: Freie Wählergemeinschaft Kappel
 FWV: Freie Wählervereinigung → FW
 FWVT: Freie Wählervereinigung Tiengen
 GAF: Grüne Alternative Freiburg
 GLH: Grüne Liste Hochdorf
 GLK: Grüne Liste Kappel
 JF: Junges Freiburg
 Kult: Kulturliste Freiburg
 LiSST: Linke Liste – Solidarische Stadt → LL
 LL: Linke Liste
 ab 2009: LiSST
 LTI: Liste Teilhabe und Inklusion
 MM: Mein Munzingen
 MWG: Munzinger Wählergemeinschaft
 SPD/U: Sozialdemokratische Partei Deutschlands und Unabhängige → SPD
 SPD/UB: Sozialdemokratische Partei Deutschlands/Unabhängige Bürger → SPD
 SPD/UBB: Sozialdemokratische Partei Deutschlands/Unabhängige Bürgerinnen und Bürger → SPD
 UF: Urbanes Freiburg
 UFF: Unabhängige Frauen Freiburg
 ULM: Unabhängige Liste Munzingen
 Unabh: Die Unabhängigen
 WUWG: Waltershofener Unabhängige Wählergemeinschaft
 WVBT: Wählervereinigung Tiengener Bürger
 ZIW: Zukunft in Waltershofen
 ZL: Zukunft Lehen – sozial, ökologisch

Abkürzung 

 k. A.: keine Angabe
 Wbt.: Wahlbeteiligung

Gemeinderatswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

 Weitere Parteien im Jahr 2019: AfD: 3,6 %, UF: 3,0 %, PARTEI: 2,7 %

Sitzverteilung der Parteien, die mindestens bei einer Wahl mehr als zwei Sitze erhalten haben

Sitzverteilung der Parteien, die nie mehr als zwei Sitze erhalten haben

Ortschaftsratswahlen

Ebnet 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Hochdorf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Kappel 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Lehen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Munzingen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Opfingen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Tiengen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Waltershofen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Weblinks 

 Gemeinderatswahlen: seit 1965, 1999, 2004, 2009, 2014 und 2019
 Ortschaftsratswahlen: 1999, 2004,  2009, 2014 und 2019

Freiburg im Breisgau
Kommunalwahlen